Johannes Friedrich kan syfta på bland andra:

* Johannes Friedrich (1836–1917), tysk gammalkatolsk teolog
 Johannes Friedrich (1893–1972), tysk orientalist
 Johannes Friedrich (född 1948), tysk evangelisk biskop och teolog